Фэр (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фэр, Артур Первес (1812—1885) — офицер Британской Индийской армии, колониальный чиновник, писатель.
 Фэр, Леон (1830—1902) — французский ориенталист и лингвист.
 Фэр, Лиз — американская рок-певица, автор-исполнитель, гитаристка.

ФЭР также может означать:
 ФЭР (сокращение от физический эквивалент рентгена) — устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения.
 ФЭР (сокращение от фонд электронных рубежей) — некоммерческая правозащитная организация.